Гра́фы Ша́уэнбург-Го́льштейн () были правителями на  границе Священной Римской империи и Дании. Династия происходит из Шауэнбурга около Ринтельна (район Шаумбург) на Везере в Германии. Вместе с её наследственным имуществом в Бюккебург и Штадтхаген, семья Шауэнбург (Шаумбург) правила графствами Шауэнбург и Гольштейн.

Графы Шауэнбург и Гольштейн 

Резиденция Киль
 1106—1110 Готфрид фон Гамбург (—1110)
 1110—13.11.1130 Адольф I фон Шауэнбург, граф
 1130—1137 и 1142—6.07.1164 Адольф II (1128—6.07.1164), граф
 1138—1139 Генрих фон Бадевид  (—1164) граф Гольштейна, граф Ратцебург в 1137—1164
 1164—1203 Адольф III (1160—3.01.1225) граф Гольштейна. С 1203 до 1227 года Гольштейн был в составе Дании
 1227—1238 Адольф IV (1205—8.07.1261) граф Гольштейна

Линии семьи Шауэнбург 
 
В 1261 и 1290 годы произошло несколько разделов. Выделились графства Гольштейн-Плён, Гольштейн-Рендсбург, Гольштейн-Пиннеберг. После 1290 года семья была разделена на шесть линий. Это продолжалось до 1390 года, когда линия Гольштейн-Рендсбург объединила большую часть Гольштейна. Линия Гольштейн-Пиннеберг просуществовала до 1640 года.

Гольштейн-Киль (1238—1390) 

После смерти графа Адольфа IV Гольштейнского в 1261 году, его старший сын Иоганн стал графом Гольштейн-Кильским. Его резиденцией стал Киль.

Графы Гольштейн-Киль:

 1261—1263 Иоганн I (1229 — 20 апреля 1263)
 1263—1273 Адольф V Померанский (1252—1308)
 1263—1316 Иоганн II Слепой (1253—1321)
 1316—1359 Иоганн III Мягкий (приблизительно 1297 — 1359), с 1350 года также граф Гольштейн-Плёна
 1359—1390 Адольф VII (1315—1390), также граф Гольштейн-Плёна

После смерти Иоганна I его сыновья Адольф V и Иоганн II правили вместе в Гольштейн-Киле. В 1273 году они разделили графство Гольштейн-Киль: Иоганн II продолжал править в Киле; Адольф V получил Седеберг и основал линию Гольштейн-Седеберг. После его смерти в 1308 году Гольштейн-Седеберг был присоединен к Гольштейн-Килю. Преемником Иоганна II в 1316 году стал Иоганн III, сын Герхарда II Гольштейн-Плёнского. После смерти в 1350 году графа Герхарда V Гольштейн-Плёнского, который был племянником Иоганна III, вымерла линия Гольштейн-Плён, Иоганн III унаследовал их владения. Его сын Адольф VII также умер в 1390 бездетным и графства Гольштейн-Киль, и Гольштейн-Плён унаследовал граф Герхард VI Гольштейн-Рендсбург.

Гольштейн-Седеберг 

Было два графа Гольштейн-Седеберг: граф Адольф V Померанским, который умер в 1308 году без наследников, и граф Альбрехт II Гольштейн-Седеберг из линии Гольштейн-Рендсбург, который так же умер, не оставив потомства.

Гольштейн-Итцехоэ 

Резиденция в Итцехоэ

Когда в 1261 году Гольштейн был разделён, второй сын Адольфа IV Герхард I получил графство Гольштейн-Итцехоэ. После смерти Герхарда в 1290 графство было разделено между его сыновьями.
 1239—1290 Герхард I, граф в Итцехоэ

Гольштейн-Плён 

Резиденция Плён (21 декабря 1290 — 1390)

Эта линия была основана Герхардом II Гольштейн-Плён, старшим сыном Герхарда I Гольштейн — Итцехоэ. Графами Гольштейн-Плён были:

 1290—1312 Герхард II Слепой
 1312—1316 Иоганн III Мягкий, как только он стал наследником Киля, оставил Гольштейн-Плён целиком брату Герхарду IV.
 1312—1323 Герхард IV
 1323—1350 Герхард V
 1350—1359 Иоганн III Мягкий, граф Гольштейн-Кильский, унаследовал Гольштейн-Плён, так как его племянник Герхард V умер бездетным
 1359—1390 Адольф VII, также граф Гольштейн-Киля

После того, как умер Герхард II его сыновьями Иоанном III и Герхард IV управляли Гольштейн-Плён вместе. В 1316 году граф Гольштейн-Киля Иоанн II завещал своё владение Иоанну III, который стал, таким образом, графом Гольштейн-Киля. После того, как прямая мужская линия линии Гольштейн-Плён вымерла в 1350 году, он унаследовал и Гольштейн-Плён. Его сын Адольф VII умер в 1390 году бездетным, а графства Гольштейн-Плён, и Гольштейн-Киль унаследовал граф Герхард VI Гольштейн-Рендсбургский.

Гольштейн-Пиннеберг 
Резиденция Пиннеберг (1290—1640)

Линия Гольштейн-Пиннеберг была основана третьим сыном Герхарда I Гольштейн-Итцехоэ. Эта линия, также известная как Гольштейн-Шауэнбург (или Шаумбург). Члены этой семьи управляли также в графстве Шауэнбург. В 1459 году, когда в Гольштейн-Рендсбурге угасла старшая линия дома, Оттон II, граф Шаумбург, безуспешно пытался заявить свои притязания на весь Гольштейн и удовлетворился денежным вознаграждением, уступив свои права Дании. Её представители получили в 1619 году титул имперских князей.
Графы Гольштейн-Пиннеберг:

 1290—1315 Адольф VI
 1315—1354 Адольф VII
 1354—1370 Адольф VIII
 1370—1404 Оттон I
 1404—1426 Адольф IX
 1426—1464 Оттон II
 1464—1474 Адольф X
 1474—1492 Эрик
 1492—1510 Оттон III
 1510—1526 Антон
 1526—1527 Иоанн IV
 1527—1531 Йобст I
 1531—1560 Иоанн V
 1531—1581 Йобст II
 1533—1576 Оттон IV, князь-епископ Хильдесхайма в 1531—1537 годы как Оттон III, принимает лютеранство и начинает реформацию
 1576—1601 Адольф XI
 1601—1622 Эрнст
 1622—1635 Йобст-Герман
 1635—1640 Оттон V

После бездетной смерти в 1640 году графа Оттона V, округа Шауэнбург и Гольштейн-Пиннеберг были объединены при Кристиане IV с герцогством Гольштейн, а саксонские владения перешли к дому Липпе, образовав владение Шаумбург-Липпе.

Гольштейн-Рендсбург 

Резиденция Рендсбург (21 декабря 1290 — 1459)

Линия Гольштейн-Рендсбург была основана четвертым сыном Герхард I Гольштейн-Итцехоэ. Члены этой семьи были названы так же, как графы Гольштейн.

Графы Гольштейн-Рендсбург:

 1290—1304 Генрих I
 1304—1340 Герхард III Великий, с 1326 года также герцог Шлезвига
 1340—1382 Генрих II Железный
 1382—1404 Герхард VI, с 1390 года также граф Гольштейн-Плёна и Гольштейн-Киля
 1390—1397 Николай
 1397—1403 Альбрехт II
 1404—1427 Генрих IV
 1427—1433 Герхард VII, также герцог Шлезвига
 1427—1459 Адольф VIII, также герцог Шлезвига

Адольфу VIII в 1460 году наследовал сын его сестры, Кристиан I Датский.

См. также 
 Герцогство Шлезвиг-Гольштейн
 Гольштейн
 Шлезвиг
 Шаумбург-Липпе

Примечания

Ссылки 

 

Шлезвиг-Гольштейн